Indian Springs kan syfta på följande platser:

USA 

 Indian Springs State Park, 
 Indian Springs, Georgia, 
 Indian Springs, Nevada, 
 Indian Springs, Texas, 

Robotskapade USAförgreningar